Свираны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Свираны — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Свираны — деревня в Поставском районе Витебской области.